Аспарухов — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Аспарухов, Георгий (1943—1971) — болгарский футболист.

Топонимы 
 Аспарухов мост — мост в городе Варна, Болгария, переброшен через каналы, соединяющие озеро Варна с Чёрным морем. 
 «Георгий Аспарухов» — футбольный стадион в Софии, Болгария.